Roßlach ist ein Ortsname:

 Roßlach, ehemalige Gemeinde, jetzt Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Roßlach (Neufang), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Neufang, jetzt Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Roßlach (Steinberg), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Steinberg, jetzt Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern